

Toponyme

Antiquité 
 Pella (en grec ancien Πέλλα / Pélla) est la capitale du royaume de Macédoine à partir du début du .
 Pella (anciennement « Pharnake ») est l'ancien nom de la ville d'Apamée en Syrie.
 Pella (Tabaqat Fahil), une antique ville au sud du lac de Tibériade dans l'actuelle Jordanie, membre de la Décapole.

Afrique du Sud 
 Pela, un village rattaché à la métropole du Cap
 Pella, un village comportant une mission, au nord-ouest de l'Afrique du Sud

Burkina Faso 
 Pella est un village du département de Bassi
 Pella est le chef-lieu du département de Pella
 Pella, le département dont Pella est le chef-lieu, dans la province du Boulkiemdé et la région Centre-Ouest
 Pella est un village du département de Samba
 Pella est une localité dans le département de Thiou

États-Unis 
 Pella est une ville américaine de l'Iowa.

Grèce 
 Pella est un district régional (département) de la périphérie (région) de Macédoine-Centrale ;
 Pella est une ville du dème de Pella.

Italie 
 Pella est une commune de la province de Novare dans le Piémont.

Patronyme 

 Adriano Pella (1945-2013), coureur cycliste italien
 Guido Pella (né en 1990), joueur de tennis argentin
 Giuseppe Pella (1902-1981), homme politique italien
 Vespasian Pella (1897-1960), juriste roumain